Der Göttergatte steht für:
 Der Göttergatte (Operette), Operette von Franz Lehár (1904)
 Der Göttergatte (Film), Film von Alessandro Blasetto (1950)